U-45 может означать:

 U-45 (1915) - немецкая подводная лодка времён Первой мировой войны
 U-45 (1938) - немецкая подводная лодка времён Второй мировой войны

 U45 - линия метро в Дортмунде